Элохочитла́н () — топомин, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как «место цветущей кукурузы».

 Элохочитлан — муниципалитет в штате Идальго;
 Элохочитлан — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Элохочитлан — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Элохочитлан — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Элохочитлан-де-Флорес-Магон — муниципалитет в штате Оахака;
 Элохочитлан-де-Флорес-Магон — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.